Николай Горохов:
 Горохов, Николай Анатольевич (род. 1950) — советский и российский актёр.
 Горохов, Николай Константинович (род. 1924) — советский футболист.